Pawliczek ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Pawliczek (* 1981), deutscher Kameramann
 Thomas Pawliczek (* 1965), deutscher Biathlet